La Svenska Cupen 2019-2020 è stata la 64ª edizione del torneo, la settima consecutiva col formato stagionale autunno-primavera, iniziata il 15 maggio 2019 e terminata il 30 luglio 2020. L' era la squadra campione in carica. L' si è aggiudicato il torneo per l'ottava volta vincendo ai tempi supplementari contro il  per 2-1.

Calendario 
Di seguito il calendario della competizione.

Primo turno 
Al primo turno partecipano 64 squadre provenienti dai livelli inferiori al secondo del campionato svedese di calcio.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 maggio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 maggio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 giugno 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 giugno 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 giugno 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 giugno 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 giugno 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 giugno 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 giugno 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 giugno 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º luglio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 luglio 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 luglio 2019

Secondo turno 
Al secondo turno partecipano le 32 squadre vincenti il primo turno, le 16 squadre provenienti dalla Superettan e le 16 squadre provenienti dalla Allsvenskan.

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 agosto 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 novembre 2019

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 novembre 2019

Fase a gironi 
Le 32 squadre vincenti il secondo turno sono divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Per il sorteggio sono creati due gruppi in base alla posizione delle squadre alla fine della stagione 2019: nel primo gruppo sono inserite le 16 migliori squadre, nel secondo gruppo le restanti 16. In ciascun girone le squadre si affrontano una volta sola. Le squadre migliori e le squadre provenienti dalla terza serie o inferiori hanno il diritto di giocare due partite in casa. La fase a gironi inizia a febbraio del 2020 e si conclude a marzo 2020. Si qualificano ai quarti di finale le squadre prime classificate in ciascun gruppo.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 giugno 2020

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 luglio 2020

Finale

Note 

Edizioni della Svenska Cupen
Calcio nel 2019
Calcio nel 2020